The Nature of Things est :

 The Nature of Things, une série de programmes radio britannique qui aurait été diffusés par la BBC vers 1950 ;
 The Nature of Things, une émission de télévision canadienne diffusée depuis 1960.